Soutěžní ročník Prima Divisione 1933/1934 byl 6. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 24. září 1933 do 8. července 1934. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Aquila, Pisa, Lucchese a Catania.

O proti minulé sezony se soutěž rozšířila o jeden klub na 122 a byl to poslední ročník co v něm hrály povinně B-týmy z prvoligových klubů. Opět díky administrativě nesestoupilo: Fanfulla, Pordenone, Pontedecimo, Molinella, Pisa, Angelo Belloni, Torres, Civitavecchia, Cantieri Tosi a Peloro. Další kluby ukončily činnost: Clarense, Acireale, Gladiator a Arezzo. Účasti se vzdalo FRAGD, Stabiese a také Ambrosiana-Inter B, které se přihlásilo do 4. ligy.

Postupující z Druhé divize (4. liga) byly Bassano, Brescia B, Vimercatese, Rhodense, Orceana, Settimese, Sestese, Marelli, Asti, Cusiana, Casalecchio, Ferroviario Rimini, Forlimpopoli, Rimini, Alassio, Albingaunia, Entella, Rivarolese, Corniglianese, Acqui, Livorno B, Jesi, Sora, Fermana, Ternini a Palmese. Ze Serie B (2. liga) byl jen Monfalconese a úplný nováček bylo Bolzano.

V základní části se 122 klubů rozdělilo do osmy skupin a do finálových čtyř skupin postoupilo vždy první dva kluby ze své skupiny. Vítěz své finálové skupiny postoupil do Serie B. Sestupující se staly kluby, které se umístili na posledním dvou místech své skupiny. Nakonec jen sestoupilo Thiene, Casalecchio, Settimese, Sambenedettese a Cantieri Tosi. Zbylé kluby které měly sestoupit byly opět díky reorganizaci soutěží ponechány v lize.

Základní část 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
 kluby B-týmů nemohly postoupit. 
 kluby Vogherese, Pro Vercelli B a Settimese odstoupily ze soutěže během sezony.
 kluby Bassano, Vimercatese, Vogherese, Sestese a Carpi zůstaly díky administrativě v soutěži.

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
 klub Foligno měl původně postoupit, jenže byl prokázán sportovní přestupek a byl vyloučen.
 kluby Terni, Řím B a Peloro odstoupily ze soutěže během sezony.
 kluby Albingaunia, Rivarolese, Le Signe, Angelo Belloni a Bagnolese zůstaly díky administrativě v soutěži.

Finálová skupina 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
 kluby Pisa a Udinese odehrály dodatečné utkání o postup, které skončilo 2:1 pro Pisu.

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1933
Fotbal v roce 1934
Sport v Itálii v roce 1933
Sport v Itálii v roce 1934